Ruhr puede referirse a:

 Río Ruhr, un río de Alemania, afluente del Rin.
 Región del Rin-Ruhr, región urbana alemana.
 Región del Ruhr, la mayor aglomeración metropolitana de Alemania; forma parte de la anterior.